Die 15. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand im Oktober und November 2013 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) statt. Nach der U-20-WM 2003 ist es das zweite FIFA-Turnier, das in den VAE stattfindet. Die deutsche Mannschaft hatte sich nicht für die EM 2013 und damit auch nicht für die WM qualifiziert. Weltmeister wurde die U-17-Mannschaft aus Nigeria, die damit zum vierten Mal gewann und nun alleiniger Rekordweltmeister dieser Altersgruppe ist. Im Finale wurde Titelverteidiger Mexiko besiegt, der ebenso wie die drittplatzierte Mannschaft aus Schweden zusammen mit Nigeria in einer Vorrundengruppe gespielt hat. Damit belegen erstmals bei einem FIFA-Turnier drei Mannschaften aus einer Vorrundengruppe die ersten drei Plätze.

Spielorte

Teilnehmer 

*Jeweils erstmalige Teilnahme.

Modus 
Der Modus entspricht dem zuletzt bei der Weltmeisterschaft der Männer 1994 in den Vereinigten Staaten angewandten Modus. Die 24 qualifizierten Mannschaften werden auf 6 Gruppen verteilt. Die vier Mannschaften jeder Gruppe spielen je einmal gegen jede andere Mannschaft der Gruppe. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale ab dem es im K. o.-System weiter geht. Die ersten beiden Spiele jeder Gruppe finden jeweils als Doppelveranstaltung an einem Ort statt, zum dritten Gruppenspiel müssen zwei Mannschaften an einen anderen Spielort reisen. Die letzten Spiele finden für jede Gruppe parallel statt, wobei es auch hier in zu Doppelveranstaltungen mit Spielen anderer Gruppen kommt. Auch die ersten vier Spiele des Achtelfinales und die Spiele um Platz 1 und 3 finden als Doppelveranstaltung statt.

Vorrunde 
Die Vorrunde wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit.
Die Auslosung der Gruppenphase fand am 26. August 2013 in Abu Dhabi statt.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten 

|}

Finalrunde

Spielplan 
1 Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Auszeichnungen

adidas Goldener Ball 
Der „Goldenen Ball“ für den besten Spieler ging an den Nigerianer Kelechi Iheanacho. Den „Silbernen Ball“ erhielt der Brasilianer Nathan und den „Bronzenen Ball“ der Mexikaner Ivan Ochoa.

adidas Goldener Schuh 
Der Schwede Valmir Berisha gewann mit 7 Toren den „Goldenen Schuh“ für den besten Torschützen des Turniers. Der „Silberne Schuh“ ging an Kelechi Iheanacho aus Nigeria (6 Tore) und der „Bronzene Schuh“ an den Brasilianer Boschila (ebenfalls 6 Tore), wobei hier die Anzahl der Torvorlagen über die Platzierung entschied.

adidas Goldener Handschuh 
Mit dem „Goldenen Handschuh“ für die beste Torhüterleistung wurde der Nigerianer Dele Alampasu ausgezeichnet.

FIFA-Fairplay-Auszeichnung 
Den „FIFA Fairplay-Preis“ gewann die nigerianische U-17 Mannschaft.

Schiedsrichter 
Für die 52 Spiele der U-17-Weltmeisterschaft 2011 wurden von der FIFA folgenden Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterassistenten nominiert.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der FIFA

Einzelnachweise 

2013
Fußballveranstaltung 2013
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten